|Ben Ryan (né le  à Brighton, dans l'état du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2005-2006 || Buccaneers de Des Moines || USHL ||60 ||14 ||23 ||37 ||38 ||11 ||4 ||1 ||5 ||4 
|-
|2006-2007 || Buccaneers de Des Moines || USHL ||59 ||22 ||42 ||64 ||66 ||8 ||3 ||5 ||8 ||8
|-
|2007-2008 || Université Notre-Dame || CCHA ||47 ||10 ||16 ||26 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Université Notre-Dame || CCHA ||39 ||12 ||15 ||27 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Université Notre-Dame || CCHA ||29 ||7 ||12 ||19 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Université Notre-Dame || NCAA ||44 ||6 ||19 ||25 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Admirals de Milwaukee || LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2011-2012 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||7 ||2 ||2 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Admirals de Milwaukee || LAH ||23 ||3 ||3 ||6 ||6 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2012-2013 || Admirals de Milwaukee || LAH ||36 ||1 ||3 ||4 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Notes et références 

Naissance en octobre 1988
Naissance dans le comté de Livingston (Michigan)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Fighting Irish de Notre Dame
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Attaquant de hockey sur glace